Гэ́ри ( ) — город в округе Лейк, штат Индиана (США).

Демография 
По данным переписи 2010 года, население города составляет  человек. По сравнению с данными переписи 2000 года население города сократилось на 21,9 % (сокращение на  человека).

Расовый состав населения по данным переписи 2010 года:
 10,7 % белые
 84,8 % афроамериканцы
 0,2 % азиаты
 0,3 % индейцы
 2,1 % представители смешанных рас
 1,8 % другие расы.

 Латиноамериканское происхождение имеют 5,1 % жителей. Белые нелатиноамериканского происхождения составляют 8,9 %.
Индекс убийств на душу населения в городе — один из самых высоких в США.

Спорт 
В городе существует две спортивные команды: бейсбольная команда «Гэри Саутшор Рэйлкэтс» из Американской ассоциации и баскетбольная команда «Гэри Сплэш» из Международной баскетбольной лиги.

Культура 
Гэри является родным городом второго поколения семьи Джексонов, в том числе поп-музыканта и певца Майкла Джексона и его сестры Джанет Джексон. Здесь была основана группа The Jackson 5.

Экономика 
В городе с начала XX века работает металлургический комбинат United States Steel Corporation, который в течение десятилетий был крупнейшим в мире металлургическим заводом. Собственно говоря, город и был основан при строительстве этого завода.

Ссылки 

 

Города Индианы
Лейк (округ, Индиана)